Гуйчжоу:

 Гуйчжоу — провинция на юго-западе Китая.
 Гуйчжоу Жэньхэ — китайский футбольный клуб, выступающий в Суперлиге Китая по футболу.
 Гуйчжоу Чжичэн Торо — китайский футбольный клуб из провинции Гуйчжоу.